Het ATP-toernooi van Newport 2006 (met de officiële naam Campbell's Hall of Fame Championships 2006) werd van 10 tot en met 16 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Schema enkelspel
 Schema dubbelspel

Newport
ATP-toernooi van Newport